En Pologne, Trzcianka peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Trzcianka, gmina
 Trzcianka, ville et chef-lieu de cette gmina
 Trzcianka, village du powiat de Nowy Tomyśl

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Trzcianka, ville 

dans  la voïvodie de Poméranie
 Trzcianka, village

dans   la voïvodie de Łódź
 Trzcianka, village

dans la voïvodie de Podlachie
 Trzcianka, village du powiat de Sokółka
 Trzcianka, village du powiat de Suwałki

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Trzcianka, village du powiat de Kielce
 Trzcianka, village du powiat de Staszów 

dans la voïvodie de Mazovie
 Trzcianka, village du powiat de Ciechanów
 Trzcianka, village du powiat de Mława 
 Trzcianka, village du powiat de Przasnysz 
 Trzcianka, village du powiat de Wyszków 
 Trzcianka, village de la gmina de Sobolew, dans le powiat de Garwolin 
 Trzcianka, village de la gmina de Wilga, dans le powiat de Garwolin